O Rede Tupi de Notícias foi um telejornal diário da Rede Tupi. Estreou em 1979, substituindo o Grande Jornal.

O telejornal era dividido em três partes:

19:50 --> Espaço I - Edição esportiva 
20:50 --> Espaço II - Edição regional
21:40 --> Espaço III (maior) - Edição nacional

Foi exibido de 21 de maio de 1979 até 5 de abril de 1980, quando foi substituído pelo Jornal Tupi.

Foi apresentado por Ana Maria Braga, hoje apresentadora do programa feminino diário Mais Você, da TV Globo e por Fausto Silva, o Faustão, hoje apresentador do programa de auditório diário Faustão na Band, da Rede Bandeirantes que na época apresentou a Edição Esportiva do Jornal.

Rede Tupi de Notícias
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1979
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1980